Alvarães, municipalité brésilienne ;
 Alvarães, ville du Portugal.